Massow kan syfta på:

 Massow – tyska namnet på en stad i nordvästra Polen, se Maszewo
 Massow, Eldetal – en ort, tidigare kommun, Eldetal